Damernas turnering i vattenpolo vid världsmästerskapen i simsport 2001 spelades mellan 18 juli och 27 juli 2001 i Fukuoka, Japan.

Italien tog guld i denna turnering som var den femte VM-turneringen i vattenpolo för damer.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsspel

Om placering 9-12

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler om plats 5-8

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Referenser 

2001
Vattenpolo i Japan
Världsmästerskapen i simsport 2001